Oidtmann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Oidtmann (1924–2004), Geschäftsführer der Glasmalerei Oidtmann 
 Heinrich Oidtmann (1838–1890), Arzt und Gründer der Glasmalerei Oidtmann
 Heinrich Oidtmann II (1861–1912), Arzt, Autor und Unternehmer
 Heinrich Oidtmann III (1888–1929), Ingenieur, Autor und Unternehmer
 Heinrich Oidtmann IV (1922–1944)
 Heinrich Oidtmann V (* 1958), Geschäftsführer der Glasmalerei Oidtmann 
 Jeanne Oidtmann-van Beek (* 1946), Übersetzerin
 Ludovika Oidtmann (1899–1945), Frau von Heinrich Oidtmann III, Geschäftsführerin der Glasmalerei Oidtmann
 Ludovikus Oidtmann (1928–2006), Geschäftsführer der Glasmalerei Oidtmann
 Peter Oidtmann (* 1946), Übersetzer
 Stefan Oidtmann (* 1959), Geschäftsführer der Glasmalerei Oidtmann 

Siehe auch:
 Glasmalerei Oidtmann, in Linnich ansässige Werkstatt für Glasmalerei; älteste, heute noch tätige Firma für Glasmalerei in Deutschland
 Oidtman